Итальянский этап FIA WTCC 2008 — десятый этап сезона-2008. Гоночный день проведён на Autodromo Nazionale рядом с итальянским городом Монца 5 октября.

В пятый раз WTCC посещает Италию, в четвёртый раз приезжая на Autodromo Nazionale, каждый раз гонки проводились в рамках итальянского этапа.

Общая информация 
Лидеры SEAT Sport Габриэле Тарквини и Иван Мюллер смогли во время итальянского этапа регулярно показывать быстрейшие секунды — итальянец и француз уверенно выиграли квалификацию, опередив ближайшего конкурента на 0,6 секунды. Гонки сложились по-разному: Габриэле в обоих заездах боролся за победу и если в первой гонке чуть уступил Ивану, то во второй сумел не пустить француза вперёд и победил. Мюллер, удержав преимущество поула в первой гонке, во втором не смог повторить прорыв товарища по команде и финишировал четвёртым, разбив пару заводских Chevrolet.

Также неплохо выглядел на этапе Хорди Жене, лишь немного уступавший в скорости лидерам чемпионата и заработавший на итальянском этапе седьмое и второе места. Шедший в темпе испанца в первой гонке швед Рикард Рюделл был оштрафован за неспортивное поведение, из-за чего им был потерян подиум в первой гонке и возможность побороться за победу во втором заезде. Дважды финишировал в очковой зоне заводской SEAT Тьягу Монтейру.

В стане заводских команд BMW уик-энд вновь прошёл не лучшим образом: Энди Приоль вновь квалифицировался лишь в конце Top10, в первой гонке смог пробиться на подиум, а во второй гонке из-за технических проблем вынужден был сойти; Августо Фарфус испортил себе этап сходом в первом заезде. Баварская техника заметно проигрывала в скорости конкурентам, из-за чего стартовавший с поула второго заезда Алессандро Дзанарди уже за пару кругов потерял пять позиций.

Заводские Chevrolet весь уик-энд показывали результаты на уровне Top10, но реально побороться за подиум смогли лишь во втором заезде, где Никола Ларини до последних метров вплотную преследовал пару заводских SEAT, а Ален Меню на этом же этапе гонки безуспешно пытался пройти лидера чемпионата Ивана Мюллера.

Полузаводская Honda Джеймса Томпсона не смогла подтвердить темп Имолы: в первой гонке британец угодил в завал уже на первом круге, а во втором заезде смог прорваться лишь на одиннадцатое место.

Среди частников большую часть уик-энда лучше смотрелся Пьер-Ив Корталь, выигравший квалификацию и первую гонку, но во втором заезде бельгиец попал в аварию на первом же круге и не набрал очков. В отсутствии пилота Exagon Engineering сильнейшим пилотом зачёта оказался Серхио Эрнандес, в первой гонке финишировавший третьим.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:07.557

Примечание: Ладыгин не участвовал в квалификации, но допущен на старт.

Гонка 1 

Примечание: Рюделл пенализирован 30 секундами.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:да Кошта, Поульсен, Ладыгин, ван Лаген, Шаповалов, Томпсон, Портейро и Фарфус отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка».Фарфус оштрафован на десять мест на решётке.

Гонка 2

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Италия
Моторные виды спорта
Октябрь 2008 года
2008-2